Gülşah bezeichnet:
 einen türkischen, weiblichen Vornamen persischer Herkunft mit der Bedeutung Rosenzweig oder Rosenkönigin: Gülşah (Vorname)
 eine türkische Filmkomödie aus dem Jahre 1975: Gülşah (Film)